Society for Incentive Travel Excellence (SITE) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych. Działa na zasadzie not-for-profit. Członkami stowarzyszenia są organizatorzy konferencji, spotkań i wyjazdów incentive, przedstawiciele firm transportowych, organizacji turystycznych, hotelarze, a także niezależni eksperci i pracownicy akademiccy. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się podnoszeniem standardów usług w swojej branży. Jego celem jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju i propagowania podróży incentive jako efektywnego narzędzia marketingowego wspierającego sprzedaż i rozwijającego motywację oraz podnoszenie standardów etyki biznesowej i pracy zawodowej w tej dziedzinie.

Organizacja obecnie liczy 29 oddziałów na całym świecie i ma ponad 2200 członków z 90 krajów reprezentujących różne obszary branży incentive travel. Od 2015 w Polsce działa SITE Poland, którego prezydentem i założycielem jest Krzysztof Michniewicz, Prezes Zarządu ICP Group.

Od 1980 roku organizacja przyznaje SITE Crystal Awards organizacjom projektującym programy incentive marketingu i incentive travel, które przynoszą mierzalne korzyści dla swoich klientów. SITE Crystal Award stanowi najwyższe odznaczenie w branży, a wyróżnione programy stanowią wzorowe przykłady doświadczeń motywacyjnych, które maksymalizując potencjał pracowników prowadzą do osiągnięcia planowanych wyników biznesowych dla swoich Klientów.
Zwycięskie projekty SITE Crystal Award 2016 zostały wybrane spośród programów incentive zorganizowanych między 1 maja 2015 r. a 1 maja 2016 r., a wyboru dokonało niezależne jury złożone z międzynarodowych przedstawicieli branży.
SITE Crystal Award przyznana została w 4 kategoriach:
1.	Wyróżniająca się destynacja: najlepsze programy incentive travel.
2.	Doskonałość w Incentive Travel.
3.	Najlepsze rozwiązania biznesowe: najbardziej efektywna kampania incentive marketingowa.
4.	Wydarzenie odpowiedzialne społecznie.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Międzynarodowe organizacje pozarządowe